

Sigle 
 Università Babeș-Bolyai – università di Cluj-Napoca in Romania
 Ultra broad-band

Codici 
 UBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mabuiag Island (Australia)